Świrki – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.
 Świrki  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo.
Świrki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.